Таде́уш Кова́льский () — польские имя и фамилия. Известные носители:
 Ковальский, Тадеуш (1889—1948) — польский тюрколог, исследователь караимского и крымскотатарского языков.
 Ковальский, Тадеуш (1894—1940) — польский фигурист.